Dolina Huciańska – odgałęzienie Doliny Chochołowskiej
 Dolina Huciańska – dolina między Tatrami Zachodnimi a Pogórzem Skoruszyńskim